Вулиця Захисників України (Бердянськ)
 Вулиця Захисників України (Білгород-Дністровський)
 Вулиця Захисників України (Ватутіне)
 Вулиця Захисників України (Ворзель)
 Вулиця Захисників України (Гуляйполе)
 Вулиця Захисників України (Ізмаїл)
 Вулиця Захисників України (Ківерці)
 Вулиця Захисників України (Львів)
 Вулиця Захисників України (Малин)
 Вулиця Захисників України (Маріуполь)
 Вулиця Захисників України (Михайлівка)
 Вулиця Захисників України (Овруч)
 Вулиця Захисників України (Олександрія)
 Вулиця Захисників України (Покровськ)
 Вулиця Захисників України (Рівне)
 Вулиця Захисників України (Світловодськ)
 Вулиця Захисників України (Славута)
 Вулиця Захисників України (Сміла)
 Вулиця Захисників України (Ставище)
 Вулиця Захисників України (Тернопіль)
 Вулиця Захисників України (Чернігів)
 Вулиця Захисників України (Чернігівка)
 Вулиця Захисників України (Шпола)

Вулиці